Viète steht für:
 Vieta (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (31823) Viète, Asteroid

Viète ist der Familienname folgender Personen:
 François Viète (1540–1603), französischer Advokat und Mathematiker

Siehe auch:
 Viette